

Лейк-Вілледж — місто, штат Арканзас
 Лейк-Вілледж — переписна місцевість, штат Індіана